Mirosław ist Name zweier polnischer Dörfer:
 Mirosław (Ujście) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Ujście
 Mirosław (Słupno) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Słupno

Mirosław oder Miroslaw ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandra Mirosław (* 1993), polnische Sportklettererin
 Rafael Miroslaw (* 2001), deutscher Schwimmer